X-Code é uma banda pop de Alcácer do Sal, cujas origens remontam ao ano de 1997, quando se chamava "Neurose" e era formada apenas por três dos actuais membros: Jaime, Cláudio e Nuno. 

Com a entrada de Gonçalo Oliveira, terceiro classificado da segunda temporada do concurso Ídolos (Portugal) em 2005, a banda ganharia relevância e protagonismo, tendo gravado o seu 1º CD com o título “Não é Fácil”, e tendo algumas músicas suas sido seleccionadas para telenovelas de horário nobre em Portugal.

Formação dos X-Code 
 Jaime – voz; guitarra
 Nuno – bateria; back vocals
 Cláudio – baixo; back vocals
 Gonçalo – viola acústica; voz
 Luís – guitarra

Ligações externas
 site oficial
 X-Code no MySpace

Bandas de Portugal
Bandas formadas em 1997